Bova puede referirse a:

 Bova, municipio situado en el territorio de la provincia de Reggio, en Calabria (Italia)
 Bova Marina, municipio situado en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia)